Подчерье:

 Подчерье — река в России, приток Печоры.
 Подчерье — село в муниципальном районе Вуктыл Республики Коми.